Benedetto Benedetti – vescovo italiano
 Benedetto Benedetti – calciatore italiano
 Benedetto Benedetti – regista e sceneggiatore italiano